Există mai multe personalități cu numele James Earle Fraser: 
 James Earle Fraser (1876 - 1953), sculptor și gravor american.
 James Earle Fraser (istoric) canadian